Первый турнир за звание чемпионки мира по шахматам проходил в июле 1927 года в Лондоне.

12 участниц из 7 стран — Австрии, Англии, Германии, Норвегии, Франции, Чехословакии, Швеции, а также представительница Шотландии. Турнир закончился убедительной победой В. Менчик — 10½ очков (без поражений), ставшей первой чемпионкой мира в истории шахмат. На полтора очка отстала от победительницы К. Бесков. 3-е место заняла П. Вольф-Кальмар — 7 очков.

Таблица

Литература 
 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1927 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1927 году
Июль 1927 года
Чемпионаты мира в 1927 году
Чемпионаты мира в Великобритании
1927 год в Лондоне